Fatubessi (Tetum für Metallfelsen) ist der Name verschiedener Sucos, Orte und geographischer Objekte in Osttimor. Es gibt verschiedene Schreibweisen: Fatubessi, Fatubesi, Fatu-Besi, Fatu Besi, Fatubesse, Fatubese.

 der Ort und Aldeia Fatubesi im Suco Atabae, Verwaltungsamt Atabae, Gemeinde Bobonaro, siehe Atabae
 der Ort Fatubese im Suco Clacuc, Verwaltungsamt Fatuberlio, Gemeinde Manufahi, siehe Clacuc
 der Suco Fatubessi im Verwaltungsamt Hatulia, Gemeinde Ermera, siehe Fatubessi (Hatulia)
 der Ort Fatubessi im Suco Fatubessi, Verwaltungsamt Hatulia, Gemeinde Ermera, siehe im Fatubessi
 der Suco Fatubessi im Verwaltungsamt Maubisse, Gemeinde Ainaro, siehe Fatubessi (Maubisse)
 der Berg im Suco Fatubessi, Verwaltungsamt Maubisse, Gemeinde Ainaro, siehe Fatubessi (Berg)
 die Aldeia Fatubessi im Suco Fatucahi, Verwaltungsamt Fatuberlio, Gemeinde Manufahi, siehe Fatucahi
 der Ort Fatubesi im Suco Fohoren, Verwaltungsamt Fohorem, Gemeinde Cova Lima, siehe Fohoren
 Aldeia und der ehemalige Suco Fatubessi im Suco Liurai, Verwaltungsamt Aileu, Gemeinde Aileu, siehe Fatubessi (Liurai)
 Ort in Fatubessi (Liurai), siehe Fatubessi (Ort, Liurai)

In Westtimor:
 Fatubesi (Kota Lama), Kelurahan des Distrikts Kota Lama, Kupang